Euron steht für:
Euron (Mosel), Nebenfluss der Mosel in der französischen Region Lothringen

EURON ist die Abkürzung für
European Robotics Research Network

EURON